Henric Gustavsson, född 8 maj 1983 i Kalmar, är en svensk ishockeyspelare med Nybro IF som moderklubb. Gustavsson spelade som junior med HV71 och säsongen 2001/02 fick han även prova på spel i Elitserien. Han spelade även 27 ungdoms och juniorlandskamper för Sverige under åren 1998–2002. Säsongen 2002/03 återvände han till moderklubben Nybro Vikings IF och spelade med den i tio säsonger i Hockeyallsvenskan och Division 1. Efter spelarkarriärens slut har Henric Gustavsson bl.a. varit klubbchef i Nybro Vikings.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1983
Idrottare från Kalmar
Levande personer
Män
Spelare i HV71
Spelare i Mörrums GoIS
Spelare i Nybro Vikings
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare